Уи́здом () — английская фамилия. Известные носители:

 Уиздом, Андре (род. 1993) — английский футболист.
 Уиздом, Джон (1904—1993) — английский философ, представитель «кембриджской школы» аналитической философии.
 Уиздом, Норман (1915—2010) — английский актёр-комик, композитор, продюсер и сценарист.
 Уиздом, Патрик (род. 1991) — американский бейсболист.
 Уиздом, Роберт (род. 1953) — американский актёр.
 Уиздом, Том (род. 1973) — английский актёр.

Составные фамилии 
 Уиздом-Хилтон, Линдсей (род. 1986) — американская баскетболистка.

См. также 
 Уиздом (альбатрос)
 Уиздом (река)